Thau est le nom porté par deux hydronymes français :

 l'étang de Thau, grand étang de la région Occitanie ;
 la Thau, rivière affluente de la Loire.

Thau est également le patronyme du producteur musical américain Marty Thau.